Tela kan syfta på:

 Tela (artist) – en amerikansk rappare
 Tela (insekt) – ett släkte insekter

Geografi

Honduras 

 Tela (kommun), Atlántida, 
 Tela (ort), Atlántida, 
 Tela Airport, flygplats,